BEC steht als Abkürzung für:

 Badminton Europe Confederation
 Battery Eliminator Circuit, elektronische Spannungsregelung im Modellbau
 Binärer Auslöschungskanal (Binary Erasure Channel), Begriff aus der Informationstheorie
 Bose-Einstein-Kondensat (Bose–Einstein condensate), physikalischer Aggregatzustand
 Systematik der Güter nach großen Wirtschaftskategorien (Broad Economic Categories), Klassifikation für Außenhandelsgüter
 Busch Entertainment Corporation, ehemaliger Name von SeaWorld Entertainment, amerikanischer Betreiber von Themenparks
 Business Email Compromise, eine cyberkriminelle Betrugsmasche, siehe CEO Fraud
 Bahamas Electricity Corporation, die Elektrizitätswerke der Bahamas

Bec oder du Bec ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine du Bec (um 1623–1658), französischer Adliger und Militär
 François du Bec Crespin (1621–1688), französischer Adliger, Militär und Höfling
 Jean du Bec († 1610), französischer Schriftsteller, Bischof von Saint-Malo
 Lanfrank von Bec (1010–1089), italienischer Theologe und Geistlicher, Erzbischof von Canterbury
 Michel du Bec-Crespin († 1318), französischer Kardinal
 Philippe du Bec (1519–1605), französischer Kleriker
 Pierre Bec (1921–2014), französischer Autor, Romanist, Okzitanist und Mediävist
 Renée Crespin du Bec de Vardes (1613–1659), Comtesse de Guébriant und Dame de Budes sowie die erste Botschafterin Frankreichs
 Theobald von Bec (1090–1161), Erzbischof von Canterbury 

Bec ist Bezeichnung folgender geographischer Objekte:
 Bec (Kosovo), Ortschaft in der kosovarischen Gemeinde Gjakova

Siehe auch:
 Le Bec
 Beck

Abkürzung